Haselberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Haselberger (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Johann Baptist Haselberger (1840–1900), deutscher Künstler, Maler, Kunstglasmaler und Hochschullehrer mit Wirkungsort in München und Leipzig
 Lothar Haselberger (* 1947), deutscher Bauforscher
 Max Haselberger (1868–1944), brandenburgischer Lehrer und Ortschronist von Woltersdorf
 Robert Haselberger (1884–1959), deutscher Fleischwarenfabrikant
 Wilfried Haselberger (* 1940), deutscher Fußballschiedsrichter